Ritos Iniciais é uma das quatro partes da missa católica e tem por finalidade acolher os fiéis, introduzir um clima de celebração e preparar para os outros ritos da missa.

Ela segue o seguinte esquema: Canto de abertura, Sinal da Cruz, Saudação, Acolhida, Ato penitencial, Hino "Glória a Deus", Oração. Alguns destes itens podem ser omitidos ou substituídos dependendo do tempo litúrgico e do tipo da missa.

Ligações externas 
 

Liturgia